Friedrich Rösch kan syfta på:

* Friedrich Rösch (1862–1925), tysk tonsättare 
 Friedrich Rösch (1883–1914), tysk missionär och egyptolog